Common Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Common Hill (Maine)	
 Common Hill (Massachusetts)